Le championnat de Norvège  () est le plus haut niveau de compétition de clubs féminins de handball en Norvège. 

Le club le plus titré est Larvik HK avec 20 titres, suivi de IL Vestar avec 7 titres et Byåsen Trondheim avec 5 titres.

Palmarès championnat 

Sources : et

Bilan

Classement EHF
Le coefficient EHF pour la saison 2020/2021 est :

Évolution

Source :

Meilleures marqueuses

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Coupe de Norvège
 Équipe de Norvège
 Championnat de Norvège masculin

Liens externes 
 
 

Compétition de handball en Norvège
Norvege
Handball